Little Alinchak ist die Bezeichnung von:
 Little Alinchak Bay, eine Bucht im US-Bundesstaat Alaska (Kodiak Island)
 Little Alinchak Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Kodiak Island)

Siehe auch:
 Big Alinchak